Името Припек носят три български села:

 Припек, област Бургас
 Припек, област Варна
 Припек, област Кърджали